Un serpent (semi-)aquatique est un serpent qui vit partiellement ou entièrement dans l'eau, que ce soit en eau douce (cours d'eau ou plan d'eau) ou en eau de mer. On comptabilise 153 espèces actuelles parmi six familles qui fréquentent plus ou moins régulièrement des milieux aquatiques d'eau douce. Du côté des serpents marins, il est recensé 70 espèces. Elles se répartissent dans toutes les écozones du monde, mise à part celle d'Antarctique.

Entre 1970 et 2012, les populations de serpents aquatiques vivant dans les lacs et les rivières ont chuté de 72 %

Afrotropique 

Il y a relativement peu de serpents aquatiques en écozone afrotropicale, qui se répartissent en quatre familles. Parmi les colubridés, on a les genres ,  et . Chez les natricidés, il y a  et . Auprès des élapidés, on a l'ex- (synonymisé maintenant avec ) et . Madagascar abritent deux espèces endémiques avec les lamprophiidés  et . Outre les espèces strictement dulçaquicoles, certains serpents principalement  vont parfois chasser dans les milieux aquatiques : le lamprophiidé , les natricidés , les élapidés  et  et les pythonidés du genre {{Langue|latin|Python}}.

Australasien 

La  des serpents d'eau douce en écozone australasienne est une des faibles avec le paléarctique. Parmi les trois d'espèces d'acrochordidés,  et  peuplent cette région. L'élapidé , bien qu'appartenant au groupe des serpents marins, est endémique de l'île Rennell aux Salomon. De plus, divers homalopsidés vivent aussi en Australasie :  (fréquentant principalement les eaux saumâtres et marines), ,  et . Chez les natricidés,  étend possiblement sa répartition jusqu'aux Célèbes.

Indomalais

Néarctique 

Parmi les espèces du néarctique, on comptabilise surtout des colubridés, appartenant aux genres , ,  et . Les 36 espèces de , de la famille des natricidés, ne comprend que quatre représentants semi-aquatiques. La région néarctique dispose du seul vipéridé fréquentant les milieux humides : le Mocassin d'eau, qui est un des rares serpents venimeux peuplant ce type de biotope avec les serpents marins.

Néotropique

Paléarctique

Serpents marins

Serpents fossiles

Articles connexes 

 Serpent marin
 Lézard aquatique
 Reptile aquatique
 Reptile marin

Référence 

Reptile aquatique